Наундорф или Нова-Вес (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Добершау-Гаусиг района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Граничит с деревнями Косарня (Kosarnja, Cossern) на севере, Гуска (Huska, Gaußig) на северо-востоке, Демяны (Demjany, Diehmen) на востоке, Вязоньца (Wjazońca, Neukirch) на юге и Трехов (Trjechow, Tröbigau) на западе.

Деревня не входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область».

История 
Впервые упоминается в 1466 году под наименованием Навиндорф (Nawindorff).

С 1936 по 1994 года деревня входила в состав коммуны Коссерн. С 1994 по 1999 года — в состав коммуны Гаусиг. С 1999 года входит в состав коммуны Добершау-Гаусиг.

Население 
Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 354 человека (из них — 125 серболужичан (35 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности население 749 человек серболужицкое население деревни составляло 2,7 % (из них верхнелужицким языком активно владело 5 человек, 2 — пассивно и трое несовершеннолетних владели языком).

Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Примечания

Ссылки 
 Naundorf (3), Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Добершау-Гаусиг